Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open 13 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla dvojice Rohan Bopanna a Colin Fleming, ale Bopanna nenastoupil do soutěže. Fleming hrál po boku Rosse Hutchinse, ale vypadli už ve čtvrtfinále.

Titul získal domácí pár Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin, když ve finále porazili nenasazenou dvojici Paul Hanley a Jonathan Marray.

Nasazení párů 
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (odstoupili)
 ''' Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Johan Brunström /  Julian Knowle (1. kolo)
  Jesse Huta Galung /  John Peers ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014